Nessi est un patronyme porté notamment par :
 
 Alberto Nessi (1940-), poète et écrivain suisse,
 Gaspar Nessi, footballeur paraguayen,
 Lino Nessi (1904-????), footballeur paraguayen,
 Marie Lucie Nessi (1910-1992), artiste peintre française.

Patronyme italien